{{Ficha de noble
|nombre = Jutta de Mecklemburgo-Strelitz
|título = Princesa heredera de Montenegro
|imagen = Jutta of Mecklenburg-Strelitz 3b08781r.jpg
|tamaño de imagen = 
|epígrafe = Jutta en un retrato fotográfico de Otto Mayer.
|título0 = Reina consorte titular de Montenegro
|reinado0 = 1-7 de marzo de 1921
|predecesor0 = Milena Vukotić
|sucesor0 = Geneviève Prigent
|nombre completo = Augusta Carlota Jutta Alejandra Georgina Adolfina
|otros títulos = Duquesa de Mecklemburgo
|fecha de nacimiento = 
|lugar de nacimiento =  Neustrelitz, Imperio alemán
|fecha de defunción = 
|lugar de defunción =  Roma, Reino de Italia
|lugar de entierro = Cementerio protestante (Roma)
|religión = Ortodoxa serbia (Antes del matrimonio: luteranismo)
|casa real = Mecklemburgo
|padre = Adolfo Federico V de Mecklemburgo-Strelitz
|madre = Isabel de Anhalt
|consorte = 
}}
Jutta de Mecklemburgo-Strelitz (; Neustrelitz, 24 de enero de 1880-Roma, 17 de febrero de 1946) fue una princesa alemana, miembro de la Casa de Mecklemburgo y consorte del príncipe heredero Danilo de Montenegro.

 Biografía 

 Primeros años 

La duquesa Jutta nació el 24 de enero de 1880 en Neustrelitz, la hija menor del entonces gran duque heredero de Mecklemburgo-Streliz, Adolfo Federico y su esposa, la princesa Isabel de Anhalt. Junto con su hermana María, fue educada por institutrices y tenía poco contacto con sus padres.La atmósfera del Carolinenpalais se caracterizaba por su rigor y férrea etiqueta.Se produjo un escándalo cuando su hermana mayor de 19 años quedó embarazada de un sirviente de palacio. 

En 1908, su hermano menor, Carlos Borwin murió durante un duelo en el que quería defender el honor de su hermana. Su otro hermano, el gran duque Adolfo Federico VI de Mecklemburgo-Strelitz, se suicidó en 1918. Sin heredero directo, la regencia del gran ducado se confiaría a su primo lejano, el gran duque Federico Francisco IV de Mecklemburgo-Schwerin pero la monarquía colapsó en noviembre del mismo año.

 Compromiso y matrimonio 

En 1898, Jutta pasó una temporada de invierno en la Corte Imperial de Rusia, donde la acompañó su prima, la duquesa Elena de Mecklemburgo-Strelitz. Durante su estancia en el país, Jutta conoció al príncipe Danilo de Montenegro. El heredero montenegrino estaba relacionado con la familia imperial rusa, con sus hermanas Militza y Anastasia casadas con el gran duque Pedro Nikoláyevich y el príncipe Jorge Maximiliánovich de Leuchtenberg, respectivamente. La estancia de Jutta en el país dio lugar a rumores de un posible compromiso con un gran duque ruso. Los rumores demostraron ser parcialmente correctos cuando su abuelo, el gran duque de Mecklemburgo-Strelitz, anunció oficialmente el 20 de abril de 1899 el compromiso de Jutta. Sin embargo, no se casaría con un gran duque ruso, sino con el príncipe heredero de Montenegro. En el momento de su compromiso, Jutta tenía diecinueve años y su prometido veintisiete.

Su primo, el emperador alemán Guillermo II, quería que se casara en Berlín, sin embargo, al enterarse de que Jutta planeaba convertirse a la religión cristiana ortodoxa, se negó a permitir que el matrimonio tuviera lugar en la capital. Entonces, en cambio, la boda se reprogramó para el 27 de julio de 1899 en Cetiña, capital del Principado de Montenegro. 

Horas después de su llegada a Antivari en Montenegro se convirtió a la fe ortodoxa. Fue acompañado por su futuro cuñado, el príncipe de Nápoles, Víctor Manuel, mientras hacía camino a Cetiña para su boda. Se casó con el príncipe Danilo el 27 de julio de 1899. Después de su matrimonio y conversión a la fe ortodoxa tomó el nombre de "Militza". Los recién casados se establecieron en el Palacio Azul de Cetiña.

El gran duque Constantino Constantínovich de Rusia escribió en su diario el 14 de julio: 

  Princesa heredera de Montenegro  

Después de su matrimonio, Jutta dedicó un gran esfuerzo en hacerse popular entre los montenegrinos. Fuera del país, el príncipe Danilo y Jutta a menudo representaban a la familia real montenegrina en los eventos reales europeos. Fueron los únicos miembros de una casa extranjera que asistieron a la coronación de su cuñado, el rey Pedro I de Serbia, en 1904. Su cuñado ascendió al trono después del regicidio que acabó con el rey Alejandro Obrenovic y su esposa, Draga, el año anterior.

En el momento de su matrimonio, Montenegro era solo un principado. Como tal, no se esperaba que Jutta se convirtiera en reina consorte. Sin embargo, en 1910, la situación cambió, el príncipe Nicolás de Montenegro, asumió el título de rey. Como resultado, Jutta vio su estatus elevarse a "Su Alteza Real". En 1911, ella y su esposo asistieron a la coronación de su primo, el rey Jorge V del Reino Unido.

En 1912, durante la Primera Guerra de los Balcanes, con una escasez de médicos en el país, Jutta asumió personalmente la tarea de dirigir el tratamiento de los heridos en los hospitales provisionales.

  Primera Guerra Mundial y vida posterior  

Durante la Primera Guerra Mundial, Montenegro luchó contra las Potencias Centrales que incluían su país de nacimiento, el Imperio alemán. Estos lazos no impidieron que fuera un objetivo; la villa en Antivari donde permanecía fue bombardeada por la aviación austríaca. Después de la guerra, la Familia Real estableció un gobierno en el exilio después de que Montenegro fuera incorporada al nuevo Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos. Su suegro, el rey Nicolás I murió el 1 de marzo de 1921 y Danilo lo sucedió como rey titular de Montenegro, siendo, por ende, Jutta la reina. Sin embargo, el 7 de marzo de 1921, por razones que aún no se han aclarado, Danilo renunció a sus pretensiones al trono y la supremacía en la familia real en favor de su sobrino, Miguel.

Jutta pasó el resto de su vida en el exilio. Ella y su marido vivieron en Francia. Danilo murió en 1939 en Viena y Jutta murió en Roma donde reinaba su cuñado el rey Víctor Manuel III.

 Títulos, tratamientos y honores 

 Títulos y tratamientos 
 24 de enero de 1880 - 27 de julio de 1899: Su Alteza la duquesa Jutta de Mecklemburgo[-Strelitz].
 27 de julio de 1899 - 28 de agosto de 1910: Su Alteza la princesa heredera de Montenegro.
 28 de agosto de 1910 - 1 de marzo de 1921: Su Alteza Real la princesa heredera de Montenegro.
 En pretensión: 1 - 7 de marzo de 1921: Su Majestad la reina consorte de Montenegro.
 7 de marzo de 1921 - 17 de febrero de 1946: Su Alteza Real'' la princesa Militza de Montenegro.

Honores  
  Dama gran cruz de la Orden del Príncipe Danilo I ( Reino de Montenegro).
  Dama gran cruz de la Orden de la Caridad ( Imperio otomano, 16 de julio de 1899).

Ancestros

Referencias

Bibliografía

Notas

Enlaces externos 
Reina Militza de Montenegro - mecklenburg-strelitz.org

Conversos al cristianismo
Duquesas no reinantes de Mecklemburgo-Strelitz
Casa de  Petrović-Njegoš
Nacidos en Neustrelitz
Fallecidos en Roma